La formula molecolare C3H3N3O3 può indicare:
 Acido cianurico
 Ciammelide

Formule molecolari